Михаил Ст. Шурков е български общественик, просветен деец и журналист от Македония.

Биография 
Роден е във Велес. В 1901 година завършва с шестнадесетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Става учител в гимназията. През октомври 1910 година по време на обезоръжителната акция е тормозен от властите. Редактор е на вестник „Учителски глас“ (1910 – 1912).

Шурков последва преместването на гимназията от Солун в останалата в България Струмица в 1913 година.

След като Солунската гимназия се мести от Струмица в Петрич, Шурков е директор на гимназията в 1919 – 1920 година.

По време на освобождението на Вардарска Македония през Втората световна война е кмет на Жуинце от 22 септември 1941 година до 23 юли 1943 година.

Вижте също 
 Андон Шурков
 Йордан Шурков
 Петър Шурков

Бележки 

Директори на Солунската българска мъжка гимназия
Български просветни дейци от Македония
Български журналисти от Македония
Български общественици от Македония
Родени във Велес
Шестнадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Директори на училища
Учители в Солунската българска търговска гимназия
Учители в Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“
Български имигранти от Македония в София
Български кметове на селища, били под българска власт